USS Doyle je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Doyle (FFG-39) 
 USS Doyle (DD-494)

Doyle